Rayleigh bezeichnet:

 Rayleigh (Essex), ein Ort in der englischen Grafschaft Essex
 Rayleigh (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 den Adelstitel Baron Rayleigh, darunter
John William Strutt, 3. Baron Rayleigh, britischer Physiker und Nobelpreisträger, Entdecker der Duplex-Theorie
 Rayleigh (Mondkrater), benannt nach John William Strutt, 3. Baron Rayleigh
 (22740) Rayleigh, ein Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Rayleigh (Einheit), photometrische Einheit

Siehe auch: 
Rayl (veraltete Maßeinheit für Schallkennimpedanz)
Rayleighlänge
Rayleigh-Verteilung
Rayleigh-Bénard-Konvektion
Rayleigh-Jeans-Gesetz
Rayleigh-Gesetz (Magnetismus)
Rayleigh-Kriterium
Rayleigh-Limit
Rayleigh-Quotient
Rayleigh-Ritz-Prinzip
Rayleigh-Streuung; siehe auch Streuung (Physik)
Rayleigh-Taylor-Instabilität
Rayleigh-Zahl
Seismische Welle (Rayleigh-Welle); siehe auch Akustische Oberflächenwelle
Experimente von Rayleigh und Brace, sollten zeigen, ob die Lorentzkontraktion zur Doppelbrechung führt
Rayleigh-Medaille (Institute of Acoustics)
Rayleigh-Medaille (Institute of Physics)
Raleigh